Лондон 1922 — 17-й конгрес Британської шахового союзу, який проходив від 11 липня до 19 серпня 1922 року. Перший виступ в ранзі чемпіона світу Хосе Рауля Капабланки, який здобув переконливу перемогу в головному турнірі. Під час
змагання були підписані Лондонські правила 1922.

Підсумки

Побічні турніри 
 «А» — 1. Мічелл;
 «Б» — 1. Арпад Вайда.

Примітки

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 221. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії турніру  на сайті PgnMentor.com

Лондон (шаховий турнір)
1922 у шахах
Липень 1922
Серпень 1922